Упиралово — деревня в Никольском районе Вологодской области.

Входит в состав Краснополянского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 1 апреля 2013 года входила в Осиновское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Осиновский сельсовет.

Расстояние до районного центра Никольска по автодороге — 27 км. Ближайшие населённые пункты — Рамешки, Скочково, Шолково.

По переписи 2002 года население — 34 человека (16 мужчин, 18 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Упиралово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Никольского района (Вологодская область)